«Do or Die» () — песня, записанная Грейс Джонс для её второго студийного альбома Fame. Она была выпущена в качестве лид-сингла с него в июне 1978 года. В большинстве стран песня стала первым и единственным синглом с альбома, на первой стороне была либо только песня «Do or Die» (в разных вариантах), либо попурри из песен первой стороны альбома («Do or Die / Pride / Fame»), в качестве оборотной стороны на всех версиях была использована песня «Comme un oiseau qui s’envole».

Чарты

Примечания

Ссылки 



Песни Грейс Джонс
Синглы Island Records